Juchhöh bezeichnet:

 Juchhöh (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Juchhöh (Döbeln), Ortsteil der Stadt Döbeln, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Juchhöh (Ellefeld), Ortslage der Gemeinde Ellefeld im Vogtland
 Juchhöh (Hirschberg), Ortsteil der Gemeinde Hirschberg, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Juchhöh (Naundorf), Ortsteil der Gemeinde Naundorf, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Juchhöh (Tirpersdorf), Ortsteil der Gemeinde Tirpersdorf, Vogtlandkreis, Sachsen

Siehe auch:
 Juhöhe
 Jochhöhschlösschen
 Buchhöhe
 Buchhöhe (Schönheide)